SDE est un sigle qui peut désigner :

 Sénégalaise des eaux, une entreprise sénégalaise ;
 Screen-door effect, un effet visuel.
 Divers Syndicat départemental d’énergie:
 Syndicat départemental d'énergie de la Corse du Sud (SDE 2A)
 Syndicat départemental d’énergie d’Ille-et-Vilaine (SDE 35)
 Syndicat d'énergie des Pyrénées-Atlantiques (SDEPA)
 …